Литванска кошаркашка лига (ЛКЛ) () је највиши ранг кошаркашких такмичења у Литванији. Лига је основана 1993. године и броји 10 клубова. Након завршетка регуларног дела сезоне најлошије пласирана екипа прелази у нижи ранг (НКЛ), док првих осам екипа такмичење наставља у плеј-офу. Четвртфинални и полуфинални дуели плеј-офа играју се на две добијене утакмице. Финална серија игра се на четири добијене утакмице. У неколико сезона уобичајено је било да за тимове који учествују у европским такмичењима важе нешто измењене пропозиције током регуларног дела сезоне. 

Најтрофејнији тим лиге је Жалгирис са 21 освојених титула, а прати га Лијетувос ритас са 5. То су уједно и једина два тима који су успели да освоје лигу и већ 27 година уназад смењују се на прва два места.

Клубови у сезони 2019/20. 
 Жалгирис, Каунас
 Јувентус, Утена
 Лијеткабелис, Паневежис
 Невежис, Кедајњај
 Нептунас, Клајпеда
 Пјено жваигждес, Пасвалис
 СиБет Пријенај, Пријенај
 Синтек-Дзукија, Алитус
 Ритас, Вилњус
 Шјауљај, Шјауљај

Досадашња првенства

Успешност клубова

Види још 
 Куп Литваније
 Куп краља Миндовга

Напомене

Спољашње везе 

 Званичан сајт лиге - 

Националне кошаркашке лиге првог ранга
Кошарка у Литванији